Jón Helgason kan syfta på bland andra:

 Jón Helgason (1866-1942), isländsk biskop
 Jón Helgason (1899-1986), isländsk poet och filolog